Die First Division 1945/46 war die neunte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger EPA Larnaka.

Modus 
Sechs Mannschaften spielten an insgesamt 10 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1945/46 auf rsssf.com

1945
Fußballsaison 1945/46